

Patronyme

 Famille de Luzy de Pélissac
 Augustin de Luzy (1702-1773), architecte français du  ;
 Joseph de Luzy (1746-1831), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis Henri François de Luzy-Pelissac (1797-1869), général et homme politique français.

Toponyme

 Luzy, commune française de la Nièvre ;
 Luzy-Saint-Martin, commune française de la Meuse.

Autres 

 La Gare de Luzy, réseau de train miniature conçu par Renaud Yver à l'échelle H0 (à ne pas confondre avec la vraie gare de Luzy)

Homonymie de patronyme